Pae kan betrekking hebben op:
Het dorp Pae in de Estlandse gemeente Lääne-Harju
Het dorp Pae in de Estlandse gemeente Kehtna
Pae (Tallinn), een wijk in de Estische hoofdstad Tallinn
Personenauto-equivalent (afkorting)

De afkorting PAE kan betrekking hebben op:
Physical Address Extension
Post-autistische economie